

Nazionale
Ha disputato da titolare con la Colombia Under-20 il Campionato Sudamericano Under-20 2015.

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale colombiana